

Саут-Лебанон — селище, штат Огайо
 Саут-Лебанон Тауншип — селище в окрузі Лебанон, штат Пенсільванія
 Саут-Лебанон — переписна місцевість, штат Орегон